Il doppio del torneo di tennis Memorial Argo Manfredini 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Baccanello e Stefano Galvani che hanno battuto in finale Enzo Artoni e Martín Vassallo Argüello 7-5, 2-6, 7-5.

Teste di serie 

 Vadim Kucenko /  Jurij Ščukin (primo turno)
 Leonardo Azzaro /  Joseph Sirianni (primo turno)

 Manuel Jorquera /  Diego Moyano (primo turno)
 Paul Baccanello /  Stefano Galvani (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Memorial Argo Manfredini 2003